Венгрия на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 15 спортсменами в трёх видах спорта.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

Коньковые виды спорта

Фигурное катание

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Женщины
 Дистанция

Ссылки 
 Результаты 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Венгрии в 2010 году